Thomas Schneider (ur. 1964) – niemiecki archeolog i historyk
 Thomas Schneider (ur. 1988) – niemiecki lekkoatleta, sprinter